Arqueiro, soldado de infantaria munido de arco e flechas
Arqueiro (She-Ra), personagem de desenho animado
O Arqueiro, livro da trilogia A Busca do Graal, de Bernard Cornwell
Goleiro, posição do futebol também conhecida como arqueiro
Arqueiro Verde, personagem da DC Comics
Gavião Arqueiro, personagem da Marvel Comics

Desambiguação